«Monumento al Sagrado Corazón»  se refiere a cualquiera de los monumentos dedicados al Sagrado Corazón, entre ellos:

 Monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, Getafe, Madrid, España.
 Monumento al Sagrado Corazón, Tudela, Navarra, España.
 Monumento al Sagrado Corazón, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, España.
 Monumento al Sagrado Corazón, Oviedo, España.
 Monumento al Sagrado Corazón, Guayaquil, Ecuador
 Cristo del Otero, Palencia, España.
 Monumento al Sagrado Corazón, Soria, España.
 Monumento al Sagrado Corazón, Cuenca, España.
 Santuario de Cristo-Rey, Almada, Portugal.
 Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, San Sebastián de La Gomera, España.
 Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, Bilbao, España.